Йильи Эгидиус Хладек (; ,  — , там же) — австрийский чешский богослов и духовный писатель.

Был магистром свободных искусств и Священного Писания, служил каноником в Страхове. В 1778 году стал первым в истории Чехии профессором пасторального богословия в Пражском университете, с 1792 по 1793 год был деканом богословского факультета в нём, в 1794 году был избран ректором университета.

Главные работы: «Počátkové о patrnosti pastýrské» (Прага, 1780—1781; считается одним из первых университетских учебников на чешском языке); «Naučení kraličké, jakby se mĕlo dobře mluviti česky a psáti» (Прага, 1795); «Třï katechyzace kosielní».

Примечания

Литература 
 

Богословы Чехии